

Musica 
Unicorns – album di Bill Caddick del 2002
The Unicorns – gruppo musicale rock canadese

Sport 
Unicorns – squadra di cricket inglese
Hoorn Unicorns – squadra di football americano olandese
Hyundai Unicorns – squadra di baseballa sudcoreana

Pagine correlate 
 Unicorn
 Unicorno (disambigua)